Tsentar Joupa (en macédonien Центар Жупа, en turc Merkez Jupa) est un village du sud-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Tsentar Joupa. Le village comptait 800 habitants en 2002. Il est majoritairement macédoniens de confession islam et turc.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Turcs : 714
 Macédoniens : 80
 Albanais : 4
 Autres : 2

Voir aussi 
 Tsentar Joupa

Références 

Village dans la commune de Centar Župa